Příjmení Berkovec nosí více různých osobností:

 Antonín Berkovec – československý politik
 Jiří Berkovec – český hudební skladatel a publicista
 Martin Berkovec – český sportovec, fotbalový brankář
 Stanislav Berkovec – český moderátor a politik

 Jana Berkovcová – česká politička

jiný význam
 Berkovec (jednotka)
 Kocjubynske – sídlo městského typu v Kyjevské oblasti na Ukrajině; Berkovec bylo nazýváno do roku 1941